Erich Büttner (1889–1936) – niemiecki malarz ekspresjonista
 Erich Büttner (zm. 1945) – niemiecki as myśliwski z okresu II wojny światowej